Това е списък на обектите от номер 1 до 1000 на Новия общ каталог (NGC). NGC е съставен най-вече от звездни купове, мъглявини и галактики.

Информацията за съзвездията в таблиците е от The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer, която е използвана чрез VizieR Service. Галактическите морфологични типове и обектите в Малкия Магеланов облак са идентифицирани с NASA/IPAC Extragalactic Database. Останалите данни са от СИМБАД, освен ако не е указано друго.

1–100

101–200

201–300

301–400

401–500

501–600

601–700

701–800

801–900

901–1000

Източници 

!